Akıncı steht für:

 Akıncı, ein türkischer Begriff für Stürmer, Sturmreiter
 Militärflugplatz Akıncı bei Ankara
 Bayraktar Akıncı, Kampfdrohne des türkischen Herstellers Baykar Technologies

Akıncı ist der Familienname folgender Personen:

 Bülent Akıncı (* 1967), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Eşref Akıncı (1912–1990), türkischer General
 Halil Akıncı (* 1945), türkischer Botschafter
 Mustafa Akıncı (* 1947),  türkisch-zyprischer Politiker

Siehe auch:
 Akıncılar Derneği